Matt Smith (1982) angol színész
Matt Smith (1977) amerikai evezős, olimpikon
Matt Smith (1982) ausztrál válogatott labdarúgó, hátvéd
Matt Smith (1989) angol labdarúgó, csatár